Великая Диброва () — название населённых пунктов на Украине

 Великая Диброва — село в Мостисском районе Львовской области.
 Великая Диброва — село в Недригайловском районе Сумской области.

См. также 
 Великая
 Диброва